Иван Жилинский:
 Жилинский, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7222; 17 декабря 1844.
 Жилинский, Иван Станислав (1795—1860) — русский композитор.